Франц Тундер (; 1614, Любек ― 5 листопада 1667, там же) ― німецький композитор і органіст епохи бароко.
 7871 Тундер (7871 Tunder) — астероїд головного поясу.